Katharinenkirche, St.-Katharinen-Kirche oder Kirche der heiligen Katharina heißen Kirchen, deren Patrozinium auf eine der Heiligen Katharinas zurückgeht. Unter anderem gibt bzw. gab es sie in folgenden Städten und Gemeinden:

Liste

Ägypten 
 St.-Katharinen-Kathedrale (Alexandria)

Belgien 
 St. Katharinenkirche im Beginenhof Diest
 Katharinenkirche (Hoogstraten)
 St. Katharina in Kettenis
 St. Katharina (Mecheln)
 Katharinenkirche (Tongern)

Deutschland

Baden-Württemberg
 St. Katharina (Eglosheim)
 Katharinenkapelle (Endingen)
 Katharinenkapelle (Külsheim)
 Katharinenkirche (Neipperg)
 St. Katharina (Schwäbisch Gmünd)
 St. Katharina (Schwäbisch Hall)
 St. Katharina (Stuttgart)
 St. Katharina (Wolfegg)

Bayern
 St. Katharina (Arth)
 St. Magdalena und Katharina (Burgellern)
 St. Katharina (Forchheim)
 St. Katharina (Forst, Gerhardshofen)
 St. Katharina (Garching)
 Katharinenkapelle (Hechlingen), seit 1760 Ruine
 St. Katharina und St. Silvester (Imberg)
 Katharinenkapelle (Klosterlangheim), seit 1803 profaniert
 St. Katharina (Kupferberg)
 St. Katharina (Langenbruck)
 Katharinenkapelle (Mindelheim)
 St. Katharina (Neukenroth)
 St. Katharina (Niederlauer)
 St. Katharina (Nittendorf)
 St. Katharina (Nörting)
 St. Katharina (Oberküps)
 St. Katharina (Pretzdorf)
 St. Katharina (Rezelsdorf)
 St. Katharina (Schauerheim)
 St. Katharina (Schmatzhausen)
 St. Nikolaus und Katharina (Steinach)
 St. Katharina (Strössendorf)
 St. Jakob und St. Katharina (Üchtelhausen)
 St. Katharina (Unterweißenbrunn)
 St. Katharina (Wallersberg)

Brandenburg
 St. Katharinen (Brandenburg an der Havel)
 St.-Katharina-Kirche (Elsterwerda)
 St.-Katharinen-Kirche (Würdenhain)

Hamburg
 St.-Katharinen-Kirche (Hamburg)

Hessen
 St. Katharina (Bad Soden)
 St. Katharina (Ennerich)
 St.-Katharinen-Kirche (Ermschwerd)
 Katharinenkirche (Frankfurt am Main)
 Katharinenkirche (Fritzlar)
 St. Katharina (Gläserzell)
 Katharinenkirche Gleiberg
 Katharinenkirche (Kemel)
 St. Katharina (Ransel)
 Katharinenkirche Steinau
 St. Katharina (Waldernbach)
 St. Georg und Katharina (Wiesbaden-Frauenstein)
 St. Katharina (Wicker)

Mecklenburg-Vorpommern
 St.-Katharinen-Kirche (Leplow)
 St.-Katharinen-Kirche (Middelhagen)
 Katharinenkirche (Stralsund)
 St.-Katharinen-Kirche (Trent)

Niedersachsen
 St. Katharina (Rehren), Auetal, Ortsteil Rehren
 St. Katharina (Bergkirchen), Wölpinghausen, Ortsteil Bergkirchen
 St. Katharinen (Braunschweig)
 St. Catharina (Dinklage)
 St. Katharina (Embsen)
 Schlosskirche St. Katharina (Fürstenau)
 St.-Katharinen-Kirche (Suderbruch), Gilten, Ortsteil Suderbruch
 St.-Katharinen-Kirche (Harber), Hohenhameln, Ortsteil Harber
 St. Catharina (Asel), Harsum, Ortsteil Asel
 St. Katharina (Kathrinhagen)
 St. Katharina (Klein Flöthe), Flöthe, Ortsteil Klein Flöthe
 St. Katharina von Siena (Lindern)
 Catharinen-Kirche (Martfeld)
 Katharinenkirche Misselwarden
 St. Katharinen (Neuenkirchen)
 Katharinenkirche (Barnten), Nordstemmen, Ortsteil Barnten
 St. Katharinen (Osnabrück)
 St.-Katharinen-Kirche (Rethmar)
 St.-Katharinen-Kirche (Schönemoor)
 St.-Katharinen-Kirche (Steyerberg)
 St. Katharina (Voltlage)
 St.-Nicolai-und-Catharinen-Kirche (Wahrenholz)

Nordrhein-Westfalen
 St. Katharina (Alt-Hürth)
 St. Katharina (Assinghausen)
 St. Katharina (Blankenberg)
 St. Katharina (Düsseldorf-Gerresheim)
 St. Katharina (Hackenbroich)
 St. Katharina (Heinsberg)
 St.-Katharina-Kapelle (Hochheid)
 St. Katharina (Höllen)
 St. Katharina (Kohlscheid)
 St. Katharina von Siena (Köln), Stadtteil Blumenberg
 St. Katharina (Solingen)
 St. Katharina (Unna)
 St. Katharina (Wenau)

Rheinland-Pfalz
Katharinenkapelle (Ahrbrück)
Kapelle St. Katharina Hauenstein (Pfalz)
 St. Katharina (St. Katharinen)
 Katharinenkapelle (Landau in der Pfalz)
 St. Katharina (Müsch)
 Katharinenkirche (Oppenheim)
 Katharinenkapelle (Treis)

Saarland
 St. Katharina (Schwarzenbach)

Sachsen
 St. Katharinen (Arnsdorf)
 St.-Katharinen-Kirche (Buchholz)
 Katharinenkirche (Großdeuben)
 Katharinenkirche (Kreinitz)
 St.-Katharinen-Kirche (Ralbitz)
 Katharinenkirche (Seegeritz)
 St. Katharina (Sehlis)
 Katharinenkirche (Zwickau)

Sachsen-Anhalt
 St.-Katharina-Kirche (Benndorf)
 Dorfkirche Eichstedt
 Kirche St. Anna und St. Katharina in Gütz
 St. Katharinen (Halberstadt)
 St. Katharinen (Halle), Stadtteil Ammendorf/Beesen
 Dorfkirche Höwisch
 St. Katharina (Kalzendorf)
 St. Katharinen (Magdeburg)
 St.-Katharinen-Kirche (Oebisfelde)
 Katharinenkirche (Salzwedel)
 Dorfkirche Wallstawe
 St. Katharinen (Wolmirstedt)

Schleswig-Holstein
 St.-Katharinen-Kirche (Bünsdorf)
 Katharinenkirche Flensburg, die Kirche des Flensburger Franziskanerklosters
 St.-Katharinen-Kirche (Gelting) 
 Katharinenkirche (Großenaspe)
 St. Katharinen (Großenbrode)
 St.-Katharinen-Kirche (Jörl)
 St. Katharina (Katharinenheerd)
 St. Katharinen (Kirchbarkau)
 Katharinenkirche (Lübeck)
 St.-Clemens-St.-Katharinen-Kirche, Seedorf
 Katharinenkirche (Süderstapel)
 St. Catharinen (Westensee)

Thüringen
 St. Katharina (Bad Colberg)
 St. Katharinen (Battgendorf)
 St. Katharina (Bürden)
 St. Katharina (Cottendorf)
 St. Katharinen (Dragensdorf)
 St. Katharina (Ernstroda)
 St. Katharina (Garbisdorf)
 St. Katharina (Gebesee)
 Katharinenkirche (Gerstungen)
 St. Katharina (Hirschberg)
 St. Katharina (Jenalöbnitz)
 St. Katharina (Lenterode)
 Katharinenkirche (Mellenbach-Glasbach)
 St. Katharina (Meschenbach)
 St. Katharinen (Neuenmörbitz)
 St. Katharinenkirche (Rasephas)
 St. Katharina (Steigerthal)
 St. Katharina (Sülzhayn)
 St. Katharina (Wintzingerode)

Estland 
 Kirche von Muhu

Finnland 
 St.-Katharinen-Kirche (Turku)

Frankreich 
 Ste-Catherine (Alland’Huy-et-Sausseuil) im Département Ardennes
 Ste-Catherine (Apt) im Département Vaucluse
 Ste-Catherine (Barie) im Département Gironde
 Ste-Catherine (Hombourg-Haut) im Département Moselle
 Ste-Catherine (La Flotte) im Département Charente Maritime
 Ste-Catherine (Lille) im Département Nord

Griechenland 
 Agia Ekaterini (Iraklio)
 Agia Ekaterini (Thessaloniki)

Israel 
 Katharinenkirche (Bethlehem)

Italien 
 Santa Caterina d’Alessandria (Galatina)
 St. Katharina (Katharinaberg), Südtirol
 Santa Caterina a Formiello, Neapel
 Oratorio di Santa Caterina d’Alessandria, Palermo
 Santa Caterina da Siena, Rom
 Santa Caterina dei Funari, Rom
 Santa Caterina della Rota, Rom
 Santa Caterina (Mazzorbo), Venedig

Kosovo 
 Kirche der heiligen Katharina Peć

Malta 
 Church of St Catherine of Italy

Niederlande 
 Sint Catharijnekerk (Brielle)
 Slotkapel (Egmond)
 Catharinakerk (Goedereede)
 Gasthuiskapel (Gouda)
 Katharinenkirche (Hoogstraten)
 St.-Katharinen-Kathedrale, Utrecht
 Catharinakerk (Zoutelande)

Österreich 
Burgenland
 Pfarrkirche Podersdorf am See
 Katholische Pfarrkirche Rechnitz
 Filialkirche Willersdorf

Niederösterreich
 Pfarrkirche Allhartsberg
 Filialkirche Fahrafeld
 Pfarrkirche Eschenau in Niederösterreich
 Pfarrkirche Langenzersdorf
 Karner Mistelbach
 Pfarrkirche Mitterndorf an der Fischa
 Pfarrkirche Trautmannsdorf an der Leitha
 Filialkirche Glinzendorf
 Pfarrkirche Pellendorf
 Bürgerspitalkirche Waidhofen an der Ybbs
 Katharinenkapelle Wiener Neustadt
 Pfarrkirche Ziersdorf St. Wolfgang und St. Katharina

Oberösterreich
 Stadtpfarrkirche Freistadt, Katharinenmünster
 Pfarrkirche Gallspach
 Pfarrkirche Kronstorf
 Pfarrkirche Mönchdorf

Steiermark
 Pfarrkirche Bretstein
 profanierte Katharinenkirche Frohnleiten
 Katharinenkirche und Mausoleum Graz
 Pfarrkirche Ligist
 Pfarrkirche Neumarkt in Steiermark
 Pfarrkirche hl. Katharina im Schloss Festenburg (Schlosskirche Festenburg), Sankt Lorenzen am Wechsel-Köppel
 Pfarrkirche St. Katharein an der Laming
 Pfarrkirche St. Kathrein am Hauenstein
 Hl. Katharina (Stainz)
 Pfarrkirche Wiel

Tirol
 Stadtpfarrkirche Vils
 Pfarrkirche Längenfeld
 Pfarrkirche Lermoos

Wien
 Pfarrkirche Atzgersdorf

Philippinen 
 Namacpacan-Kirche

Polen 
 Basilika St. Katharina, Braniewo
 Katharinenkirche (Breslau)
 Katharinenkirche (Danzig)
 St. Katharina (Dytmarów)
 Katharinenkirche Góra
 Kirche der heiligen Katharina (Krokowa)
 St. Katharina (Marciszów)
 St. Katharina (Opole-Groszowice)
 Katharinenkirche (Toszek)
 Katharinenkirche (Warschau)
 Martin-und-Katharina-Luther-Kirche, Zawadzkije

Rumänien 
 Katharinenkirche (Timișoara)

Russland 
 St. Katharinen (Rodniki) (säkularisiert)
 St. Katharina (Sankt Petersburg) (röm.-kath.)

Schweden 
 Katharinenkirche (Stockholm)

Schweiz 
 Pfarreizentrum St. Katharina (Büren an der Aare)
 St. Katharina von Siena (Fällanden)
 Kapelle St. Katharina (Sachseln)
 Kapelle St. Katharina und Barbara (Zuoz)
 St. Katharina (Zürich-Affoltern)

Spanien 
 Santa Catalina Martír (Valencia)

Tschechien 
 St. Katharina (Hora Svaté Kateřiny)
 St. Katharina (Vidnava, früher Weidenau)
 St. Katharina (Znaim)

Ukraine 
 St.-Katharinen-Kathedrale (Cherson)
 St. Katharinen (Kiew)
 Griechisch-orthodoxe St.-Katharina-Kirche (Mariupol)

Zypern 
 Agia Ekaterini (Kritou Terra)
 St.-Katharinenkirche (Limassol)

Siehe auch 

 Katharinenkloster
 Sankt Kathrein – Ortskirchen
 St. Catherine, Santa Catalina u. a.

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)